Виталий Мурсалович Аликберов (2 сентября, 1944 — 24 мая, 2014) — украинский художник-живописец, член Национального союза художников Украины. Народный художник Украины.

Биография 
Виталий Аликберов родился в 1944 году в селе Цаповка Винницкой области в Украине. Отец, Мурсал Аликберов, по национальности лезгин.

В 1976 году окончил Одесское художественное училище им. М. Б. Грекова.

В 1984 году завершил обучение на факультете живописи Киевского художественного института.

С 1984 года работал преподавателем в Одесском государственном художественном училище им. М. Б. Грекова.

Виталий Аликберов умер 24 мая, 2014 года в Одессе.

Творчество 
Выставочную деятельность начал в 1984 году. Работы Виталия Аликберова экспонировались в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Одессе и Харькове.

В 1994 году начала работу российско-украинская культурно-просветительская программа «Живопись Виталия Аликберова».

Произведения Аликберова находятся в государственных и частных коллекциях 17 стран мира, среди них коллекция экс-президента России Бориса Ельцина, экс-президента США Билла Клинтона, экс-президента Молдавии Петра Лучинского, экс-президента Украины Виктора Ющенко, митрополита Киевского и всея Украины Владимира и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Звания и награды 
 Народный художник Украины
 Заслуженный художник Украины (2007).
 Лауреат премии В. И. Вернадского.

Примечания

Ссылки 
 Виталий Аликберов
 Выставка Виталия Аликберова
 Аликберов Виталий Мурсалович — художник, педагог
 Счастье быть художником — интервью с Аликберовым

Выпускники Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры
Художники СССР
Заслуженные художники Украины